Салиев — фамилия; имеет женскую форму Салиева.
 Салиев, Ваха Пахрудинович (род. 1965) — советский и российский боксёр, заслуженный тренер России, судья международной категории АИБА.
 Салиев, Руслан Маратович (Mr. Slan; род. 1981) — узбекистанский и российский певец
 Салиева, Батыш (1922—2015) — советская киргизская партийная и государственная деятельница, депутат Верховного Совета СССР.
 Салиева, Лолахон (род. 1969) — российская спортсменка по тхэквондо ИТФ.

См. также 
 Солиев